АБК може да се отнася за:

 Асоциация „Българска книга“ – сдружение на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в България, основано през 1994 г.
 АБК – прозвище на Андрю Браун Кънингам (1883 – 1963), британски адмирал (по инициалите му)
 АБК – група острови (Аруба, Бонер и Кюрасао) в архипелага Малки Антили (по инициалите им)
 АБК – абсцисиева киселина